Das AK Ladies Open 2015 war ein Tennisturnier für Damen in Altenkirchen, Westerwald. Das Teppichplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 16. bis 22. Februar 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Altenkirchen (Westerwald)